En Pologne, Skotniki peut faire référence à :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
Skotniki, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
Skotniki, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
Skotniki, village 

dans la voïvodie de Łódź
Skotniki, village du powiat de Piotrków 
Skotniki, village du powiat de Poddębice 
Skotniki, village de la gmina d'Ozorków, dans le powiat de Zgierz 
Skotniki, village de la gmina de Zgierz, dans le powiat de Zgierz 

dans la voïvodie de Mazovie
Skotniki, village 

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
Skotniki, village du powiat de Drawsko  
Skotniki, village du powiat de Gryfino 
Skotniki, village du powiat de Szczecinek 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
Skotniki, village